Генекс је скраћени назив компаније Генералекспорт. Исти назив се употребљава и за више појмова везаних за ту компанију.
 Генералекспорт (компанија)
 Генекс (група)
 Генекс кула - зграда у Новом Београду, популарна Западна капија Београда